Disteniinae é uma subfamília de coleópteros da família Disteniidae; compreende 34 gêneros, em quatro tribos.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Disteniidae
 Subfamília Disteniinae (Thomson, 1860)
 Tribo Cyrtonopini (Gressitt, 1940)
 Tribo Disteniini (Thomson, 1860)
 Tribo Dynamostini (Lacordaire, 1869)
 Tribo Heteropalpini (Villiers, 1980)

Referências

Disteniidae
Disteniinae